Gaius Sentius Saturninus ist der Name folgender Personen:

*Gaius Sentius Saturninus (Konsul 19 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr 
Gaius Sentius Saturninus (Konsul 4), römischer Politiker